Parra silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Humulus lupulus.
El nombre común de la planta Lonicera etrusca.
El nombre común de la planta '''''Vitis vinifera.